Lista utworów Kayah – lista opublikowanych utworów muzycznych polskiej piosenkarki, autorki tekstów, kompozytorki i producentki muzycznej Kayah. Lista zawiera dwie tabele: w pierwszej zostały wymienione piosenki wykonywane przez Kayah, a w drugiej twórczość innych wykonawców, przy której Kayah pracowała, na przykład komponując, pisząc tekst lub użyczając wokalu wspierającego.

Lista zawiera informacje o wykonawcach, albumie i roku wydania, ponadto pierwsza tabela zawiera informacje o kompozytorach, autorach tekstów i producentach utworów.

Jako wykonawca

Dodatkowy wkład

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Dyskografia Kayah

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Kayah

Listy piosenek według wykonawcy